

Persone 
 Bob Dole – politico ed ex militare statunitense
 Elizabeth Dole – politica statunitense
 Sandrine Dole – designer francese
 Sanford Ballard Dole – politico e giurista hawaiiano

Geografia

Dole – comune nel dipartimento del Giura

Dole – frazione del comune di Idria

Dole – circoscrizione della Tanzania

Dole – comune del distretto di Katete

Altro
 Dole Food Company – azienda alimentare statunitense